Czwórka – płyta gramofonowa o średnicy 7 cali, na której nagrywano po dwa utwory, po obu stronach, oznaczona jest symbolem Extended Play (EP).

Nośniki danych